Santa Maria Annunciata (o Annunziata) può riferirsi a:

Annunciazione di Maria – festività religiosa cattolica
Cattedrale di Santa Maria Annunciata – chiesa di Vicenza
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Camposanto – chiesa di Milano
Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – chiesa di Milano
 Chiesa di Santa Maria Annunziata – chiesa di Castellammare del Golfo
Chiesa di Santa Maria Annunziata – chiesa di Fidenza
Chiesa di Santa Maria Annunciata – chiesa di Isorella
Convento dell'Annunciata – convento di Medole

Pagine correlate 
Santissima Annunziata
Chiesa della Santissima Annunziata
Chiesa di Santa Maria Annunziata
Santuario della Santissima Annunziata
Basilica della Santissima Annunziata (disambigua)
Cattedrale della Santissima Annunziata